Segundo ist der Familienname folgender Personen: 
 Compay Segundo (1907–2003), kubanischer Musiker 
 Juan Luis Segundo (1925–1996), Befreiungstheologe aus Uruguay
 María Jesús San Segundo (1958–2010), spanische Politikerin

Siehe auch:

 El Segundo
 Río Segundo
 Sekunde (Begriffsklärung)